Демина:

 Демина — деревня в Пермском крае.
 Демина (приток Угры) — река в Калужской и Смоленской областях
 Демина (приток Уразовы) — река в Белгородской и Луганской областях
 Демина — метеорит.
 Демина Балка (Хорольский район)

См. также